Міжнародна премія української пісні ім. Василя Симоненка (до 2021 — Міжнародна премія авторської пісні ім. Василя Симоненка) — заснована в 2018 році з метою популяризації в Україні і за кордоном сучасних українських пісень, які поєднують талановиту поезію та оригінальну мелодію.

Про премію 
Міжнародну премію авторської пісні ім. Василя Симоненка заснували громадські організації з Волині («Чумацький віз») і Придесення («Криниця»).

З 1 січня 2019 р. засновником цієї премії стала Міжнародна літературно-мистецька академія України. З 2021 року премія має назву Міжнародна премія української пісні ім. Василя Симоненка.

Лауреати

2018 

У 2018 році лауреатами Міжнародної премії української пісні ім. Василя Симоненка стало творче подружжя — Тетяна Дзюба та Сергій Дзюба. Їх відзначено за пісню «Білі ангели». Музику на вірш Тетяни Дзюби «Сніг лапатий — син слухняний віхоли…», перекладений багатьма мовами світу, створив Сергій Дзюба. Виконують пісню Інна й Тетяна Чабан, переможці міжнародних і всеукраїнських мистецьких конкурсів та фестивалів.

2019 
 Дует авторської пісні Інна і Тетяна Чабан — відзначено за пісню «Пречистії зорі» (музику на вірші Лесі Українки створила Тетяна Чабан);
 Український поет, правозахисник, громадський діяч, член Національної спілки письменників України та Міжнародної літературно-мистецької Академії України, генерал-отаман Українського Козацтва, борець за незалежну Україну в радянські тоталітарні часи, соратник Василя Стуса; лауреат міжнародних і всеукраїнських премій Дмитро Шупта та український композитор, автор та виконавець популярних пісень, лауреат всеукраїнських фестивалів і конкурсів, міжнародних та всеукраїнських премій, член Міжнародної літературно-мистецької Академії України  Петро Лойтра — нагороджені за пісню «Козачата». Разом також вони створили цикл патріотичних пісень, котрі нині звучать у виконанні українських співаків.

2020 

 Письменник Йосип Струцюк (м. Луцьк) — за пісню «Нас весна не там зустріла» (слова) та значну творчу діяльність;
 Композитор, співак, священик Олександр Гаркавий (Канада) — за пісню «Нас весна не там зустріла» (музика і виконання) та значну творчу діяльність;
 Письменник Ярослав Савчин (Івано-Франківська обл.) — за пісню «Йду, спішу до тебе» (слова) та значну творчу діяльність;
 Композитор Микола Ведмедеря (м. Лозова Харківської обл.) — за пісню «Йду, спішу до тебе» (музика) та значну творчу діяльність;
 Письменниця Надія Бойко (м. Львів) — за пісню «Я поверну» (слова) та популяризацію української пісенної творчості;
 Заслужений артист України, композитор, поет і співак Ярослав Музика (м. Львів) — за пісню «Я поверну» (музика та виконання) та розвиток української авторської пісні;
 Письменниця Катерина Каленіченко (м. Дніпро) — за книгу пісенної лірики «Впивайся музикою, ліро…» та розвиток української авторської пісні.

2021 

 Народний артист України, художній керівник та головний диригент Академічної народної хорової капели «Почайна» НАУКМА Олександр Жигун (м. Київ) — за виконання хорових творів українських композиторів на слова В. Симоненка;
 Народний артист України, соліст Національного академічного ансамблю пісні і танцю Національної гвардії України Леонід Сандуленко (м. Київ) — за великий внесок у світове мистецтво;
 Заслужений працівник культури України, маестро саунд-режисури Леонід Сорокін (м. Полтава) — за визначний внесок у розвиток української пісні;  
 Поет Димитр Христов (Болгарія), перекладач українською Анна Багряна (Україна — Болгарія) та композитор і співак Геннадій Володько (м. Київ) — за пісню «Майдан»;
 Поет, ректор Казахського національного університету ім. аль-Фарабі, президент Національної Академії наук вищої школи Республіки Казахстан, віце-президент Національної Академії наук Казахстану Галимкаір Мутанов(Казахстан) — за пісню «Схожість характерів» (українською мовою);
 Поет, перекладач, дипломат, доктор філологічних наук, професор, академік Рауль Чілачава (м. Київ); композитор Степан Сабадаш (м. Київ) (посмертно); співак Віктор Кавун (м. Київ) — за пісню «Лечу до тебе»;
 Композитор Борис Раденко (м. Київ) — за музику до циклу пісень на вірші Сергія Дзюби: «Батьку мій», «Порадниця свята», «Здрастуйте, рідні», «Я намалюю сон», «Не сумуй, калинонько»;
 Заслужений артист України Павло Мрежук (м. Київ) — за виконання пісні «Батьку мій» та значну творчу діяльність;
 Письменник, заслужений журналіст України Микола Будлянський (м. Чернігів) — за пісню «Жоржина» (слова).
 Заслужений артист естрадного мистецтва України, композитор та співак Віктор Гембара (м. Львів) — за пісні «Жоржина» і «Пісня про Чернігів» (виконання) та популяризацію сучасної української пісні;
 Популярна українська співачка, лауреат міжнародних конкурсів Наталія Шинкаренко (м. Київ) — за духовні, яскраві здобутки в пісенній творчості;
 Поет-пісняр Степан Лепех (м. Львів) — за багаторічну мистецьку діяльність та вагомий внесок у розвиток української пісні;
 Поетеса Лариса Петрова (м. Київ), композитор Карлен Мкртчан (м. Київ) — за пісню «Безсонна ніч»;  
 Лауреати міжнародних і всеукраїнських конкурсів та фестивалів, популярний дует «Крила» — Валентина Олійник і Володимир Олійник (м. Хорол Полтавської обл.) — за значну творчу діяльність та популяризацію української авторської і народної пісні;
 Поетеса Надія Постемська-Краукліс та композитор і співак Йонас Краукліс (Ірландія)– за пісню «Посміхнися мені» (українською мовою);     
 Поетеса Олена Терещенко (м. Чернігів) — за «Пісню про Чернігів» (слова);
 Авторка та виконавиця пісень, художниця, заслужений працівник культури України Зоя Слободян (м. Івано-Франківськ) — за віддане служіння мистецтву та багатолітню популяризацію української поезії засобами авторської пісні;
 Композитор та виконавець пісень Олег Петров (м. Луцьк) — за вагомий творчий доробок, зокрема за створення пісні на слова Василя Симоненка «Мрія»;
 Поет Григорій Ліщенюк (Кіровоградська обл.) — за значну творчу діяльність та подвижницьку популяризацію українських пісень;
 Музичний гурт «Різдвяні дзвони», керівник — Лілія Кобільник (м. Дрогобич Львівської обл.) — за численні благодійні концерти і волонтерську діяльність на допомогу пораненим воїнам.

«Піснями року» названо пісні Сергія Дзюби (слова) і Бориса Раденка (музика): «Батьку мій» (у виконанні Павла Мрежука), «Здрастуйте, рідні!» (виконує  Леонід Сандуленко) та «Порадниця свята» (Леонід Сандуленко; дует «Крила» — Валентина Олійник і Володимир Олійник).

2022 
 Народний артист України Олександр Василенко (м. Київ) — за видатну творчу діяльність;
 Співачка Квітка Цісик (США) (посмертно) — за видатний внесок в українське та світове мистецтво;
 Співак, композитор, автор популярних пісень, лауреат міжнародних конкурсів Віктор Майструк (м. Тернопіль) — за визначну творчу діяльність і унікальність таланту;
 Поет та перекладач, автор багатьох популярних білоруських пісень, лауреат Національної премії Білорусі Михась Пазняков (Білорусь, Мінськ) — за пісню «В нашім домі» (українською мовою) та прекрасну популяризацію українського мистецтва в Білорусі;
 Заслужений діяч естрадного мистецтва України, поет Юрій Кархут (м. Львів), композитор і виконавець Володимир Сірий (м. Бучач) — за пісню «Кохайте жінку»;
 Письменниця та мистецтвознавець, президент Міжнародної Академії діячів літератури, мистецтв і комунікацій Олена Ананьєва (Німеччина) — за визначну творчу діяльність та активну популяризацію українських народних і сучасних пісень у світі;
 Алтайський поет та перекладач світової класики алтайською мовою Кулер Тепуков (Алтай) — за пісню «Місяць і дівчина» (українською мовою) та популяризацію українського мистецтва на Алтаї;  
 Заслужений діяч естрадного мистецтва України, поетеса, композитор Ірина Юрченко (м. Київ) — за значну творчу діяльність на благо України, зокрема чудові пісні для дітей та подвижницьку популяризацію українського мистецтва;
 Письменник та перекладач Сантош Кумар Покхарел (Непал) — за пісню «Народжений Тобою» (української мовою) і активну популяризацію українського мистецтва в світі, зокрема в Непалі, Індії та Бангладеш;
 Поетеса, композитор і співачка, авторка популярних пісень Тетяна Жилінська (Білорусь, м. Мінськ) — за створення пісень на вірші українських поетів та чарівне виконанні їх у виставах Театру поезії в Мінську;

«Піснями року» названо популярні пісні Бориса Раденка (музика) і народного поета України Сергія Дзюби (слова): «Батьку мій» та «Не сумуй, калинонько!» (у виконанні лауреата міжнародних премій і конкурсів Наталії Шинкаренко; а також народного ансамблю «Чарівниця» Палацу культури «Дарниця», керівник — Борис Раденко); і «Я намалюю сон» (слова Сергія Дзюби, Юрія Бедрика; у виконанні лауреатів міжнародних премій і конкурсів дуету «Крила» — Валентини і Володимира Олійників); народного артиста України Олександра Василенка.

2023 
 Поет Василь Куйбіда (м. Київ) — за цикл українських пісень;
 Поетеса, прозаїк, авторка пісень, співачка, актриса, педагог, еколог, міжнародна громадська діячка, Принцеса Ловелін Ейо (Princess Lovelyn Eyo, Нігерія) — за власний творчий доробок, популяризацію української літератури і мистецтва в світі та цикл пісень у перекладі українською мовою;
 Поет, автор пісень Фелікс Атта Амоако (Felix Atta Amoakoh, Гана) — за власний творчий доробок, популяризацію української літератури і мистецтва в світі та цикл пісень у перекладі українською мовою;
 Поет, автор популярних пісень та міжнародний діяч Айодхьянатх Чоудхарі (Ayodhyanath Choudhary, Непал) — за власний творчий доробок, популяризацію української літератури і мистецтва в світі та цикл пісень у перекладі українською мовою;
 Поет, автор пісень Абдукаххор Косім (Таджикистан) — за власний творчий доробок, популяризацію української літератури і мистецтва в світі та цикл пісень у перекладі українською мовою;
 Поетеса, автор пісень Сабіта Сатапаті (Sabita Satapathy, Індія) — за власний творчий доробок, популяризацію української літератури і мистецтва в світі та цикл пісень у перекладі українською мовою;
 Поетеса, автор українських пісень Алла Ковалішина (смт. Петрове Кіровоградської обл.) — за пісню «Є у світі Україна».

«Піснями року» названо популярні пісні у виконанні дуету «Крила» (Валентина і Володимир Олійники) — на вірші Сергія Дзюби та музику Миколи Збарацького — пісня «Калина зажурилася» (також лауреатами стали її виконавці Ігор Мілевський і Ольга Бондаренко) та пісня «Сестра».

Примітки 

Міжнародна літературно-мистецька академія України
Громадські відзнаки
Нагороди, засновані 2018
Засновані в Україні 2018